Жукотин — топоним:

Россия 
 Жукотин (Джукетау) — древний город в Волжской Булгарии.

Украина 
 Жукотин — село в Турковском районе Львовской области.
 Жукотин — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.